Patrick Creek bezeichnet:
 Patrick Creek (Australien), Nebenfluss des Alice River
 Patrick Creek (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet in Del Norte County